Ха́танга () е село в Красноярски край, Русия. Разположено е на брега на река Хатанга и е едно от най-северните населени места и пристанища в Русия. Името на селото означава „голяма вода“ на евенкски език. Наблизо се намира кратерът Попигай. Към 2010 г. населението на селото е 2645 души.

История 
Селото е основано през 1626 г., но към края на 19 век има едва няколко жители. Населението се увеличава до няколко хиляди през втората половина на 20 век, но след разпадането на СССР започва да намалява.

Транспорт 
Селото разполага с летище. Има автобуси до Норилск и Красноярск веднъж седмично.

Население

Климат 
Климатът в Хатанга е субарктичен, с дълга и много студена зима и голяма годишна температурна амплитуда. Средната годишна температура е -12.4 °C, средните валежи са 283 mm. Най-ниската измерена температура е -59.0 °C през 1987 г., а най-високата е 36.7 °C през 1979 г.

Галерия

Източници 

Села в Красноярски край